A Saluki egy vasúti járat az Amerikai Egyesült Államokban.

Az Amtrak üzemelteti 2006 óta. 2010-ben összesen 259 630-an utaztak a járaton. Chicago (Illinois állam) és Carbondale (Illinois állam) között közlekedik, az 500 kilométert 11 megállással 5 óra 30 perc alatt teszi meg. A két város között napi egy pár járat közlekedik.

Járművek
A Saluki járat általában az alábbi összeállításban szokott közlekedni:
Egy GE Genesis P42DC dízelmozdony
Három Horizon Fleet személykocsi
Egy Amfleet I Club-Dinette (fele café-fele business osztály)

Jegyzetek

További információk 
 Amtrak press release announcing the creation of the Saluki

Nevezetes Amtrak vonatok